Il singolare del torneo di tennis Bauer Cup 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dennis van Scheppingen che ha battuto in finale Joachim Johansson 5-7, 6-3, 7-63.

Teste di serie 

 Lars Burgsmüller (semifinali)
 Olivier Mutis (secondo turno)
 Stefano Pescosolido (primo turno)
 Gilles Elseneer (quarti di finale)

 Dennis van Scheppingen (Campione)
 Paul Baccanello (primo turno)
 Jan Vacek (primo turno)
 Alexander Waske (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bauer Cup 2003